Generali Česká pojišťovna Arena, een voetbalstadion in Praag, droeg van 2009 tot 2020 de naam Generali Arena
 Generali Arena (Wenen), een voetbalstadion in Wenen